Ndébélé peut désigner :
 les Ndébélés, un peuple d'Afrique du Sud et du Zimbabwe formés de trois sous-groupes :
 les Ndébélés du Transvaal du Sud, autour de la région de Bronkhorstspruit ;
 les Ndébélés du Transvaal du Nord, dans la province de Limpopo, dans la région de Potgietersrus et Pietersburg ;
 les Ndébélés du Zimbabwe ou Matabélés ;
 deux langues nguni parlées par les Ndébélés, toutes deux appelées ndébélé ou isiNdebele :
 le ndébélé du Transvaal, ndébélé du Sud ou nrebele ;
 le ndébélé du Zimbabwe, ndébélé du Nord ou sindebele.